El término transferencia puede referirse, en esta enciclopedia:

en contabilidad, a una transferencia;
en psicoanálisis, a la transferencia;
en los bancos, a una transferencia bancaria;
en la electrónica, a una transferencia;
en química a una transferencia;
a los precios de transferencia;
a una transferencia de competencias'''.